John Moriarty ist der Name folgender Personen:

*John Moriarty (Autor) (1838–2007), irischer Autor
John Moriarty (Dirigent) (1930–2022), US-amerikanischer Dirigent und Opernregisseur
John  Moriarty (Jurist) (1955–1915), irischer Generalstaatsanwalt